Bolina puede referirse a:

 En la mitología griega, Bolina era una ninfa transformada en inmortal por Apolo.
 En náutica, ir de bolina hace referencia a navegar a vela contra de la dirección del viento.
 El nudo llamado As de guía
 el nombre común de la planta Artemisia barrelieri
 el nombre común de la planta Echinospartum boissieri
 el nombre común de la planta Genista cinerea
 el nombre común de la planta Genista umbellata

Enlaces externos